

Lokalizacje

Austria 
 Puchheim – dzielnica Attnang-Puchheim

Niemcy 
 Puchheim – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Fürstenfeldbruck

Osoby 
 Pilgrim II. von Puchheim – austriacki arcybiskup

Zobacz też 
 Attnang-Puchheim